Jean-Pierre Moulin peut désigner :

 Jean-Pierre Moulin (1933-), un comédien français ;
 Jean-Pierre Moulin (1922-), un écrivain et journaliste suisse.